Иллакович — польская фамилия. 

Известные носители:  

 Иллакович, Казимера (1892—1983) — польская поэтесса.
 Иллакович, Наполеон (1811—1861) — польский художник и декоратор, работавший в Литве.